«Кванбок» ( — Возрождение) — станция Пхеньянского метрополитена. Расположена на линии Хёксин за станцией «Конгук» и является конечной.

Открыта 9 сентября 1985 года в составе третьего участка линии Хёксин «Хвангымболь» — «Кванбок».

Станции Пхеньянского метрополитена